Saint-Rémy (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Rémy (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Rémy (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Rémy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Rémy (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Rémy (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Rémy (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Rémy (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Rémy-de-Provence – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
Zobacz też: Saint-Remy